Институт Карнеги () — американский исследовательский институт, некоммерческая организация поддерживающая научные исследования. Институт находится в городе Вашингтон.

История 

Организацию финансировал и основал Эндрю Карнеги в 1902 году.

Институт занимался науками о Земле, биологией и поддерживал археологические исследования, в частности, крупномасштабную экспедицию С. Морли в Чичен-Ицу. Институт также исследовал Евгенику.

В Институте работали известные учёные:
 Хаббл, Эдвин
 Рихтер, Чарльз Фрэнсис
 Мак-Клинток, Барбара
 Херши, Алфред
 Рубин, Вера
 Файер, Эндрю

Структура 
В настоящее время деятельность института сосредоточена на следующих областях:
 молекулярная биология растений — на факультете растительной биологии (Станфорд, Калифорния),
 биология развития — на факультете эмбриологии (Балтимор, Мэриленд),
 глобальная экология — на факультете глобальной экологии (Станфорд, Калифорния),
 науки о земле, науки о материалах и астробиология — в геофизической лаборатории (Вашингтон);
 науки о земле и планетарные науки, а также астрономия — на факультете земного магнетизма (Вашингтон) и в Обсерваториях института Карнеги в Пасадене (Калифорния) и в Лос-Кампанас (Чили).

Память 
В честь Института Карнеги назван астероид (671) Карнегия, открытый в 1908 году.

Примечания

Ссылки 
 Administration
 Carnegie Academy for Science Education and First Light
 Department of Embryology
 Department of Global Ecology
 Department of Plant Biology
 Department of Terrestrial Magnetism
 Geophysical Laboratory
 Observatories
 Twitter account
 Facebook page

Научные институты США
Вашингтон
Эндрю Карнеги
Фонды в США